Epitonium eulita är en snäckart som först beskrevs av Dale och Simpson 1901.  Epitonium eulita ingår i släktet Epitonium och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
eulita